Las Puertas del Infierno puede hacer referencia a:

 Las Puertas del Infierno, obra escultórica de Rodín.
 Puertas del infierno, concepto religioso y mitológico.
 Nombre popular del Pozo de Darvaza, una cueva de gas natural que fue encendida en 1971.